Das Mädchen mit dem roten Haar, auf Niederländisch Het meisje met het rode haar, ist
 die Bezeichnung einer niederländischen Widerstandskämpferin, siehe Hannie Schaft
 der Titel eines niederländischen Kinofilms aus dem Jahre 1981, siehe Das Mädchen mit dem roten Haar (Film)
 der Titel eines niederländischen Romans aus dem Jahre 1956, siehe Das Mädchen mit dem roten Haar (Roman)